Peucedanum caffrum är en flockblommig växtart som beskrevs av Edwin Percy Phillips. Peucedanum caffrum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
caffrum